Maccabeus är ett släkte av snabelsäckmaskar. Maccabeus ingår i familjen Chaetostephanidae.

Maccabeus är enda släktet i familjen Chaetostephanidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Snabelsäckmaskar
Maccabeus